Act Like You Know peut désigner :
 Act Like You Know, un album de MC Lyte, ainsi que la chanson éponyme de l'album ;
 , un album de Gal Level ;
 Act Like You Know, une chanson de Fat Larry's Band de 1982 ;
 Act Like You Know, une chanson de Pete Rock & C.L. Smooth sur leur album Mecca and the Soul Brother ;
 Act Like You Know, une chanson de Nero de 2009.